Константин Великий может означать:

 Константин I Великий (272—337) — император Римской империи.
 «Константин Великий» — фильм 1961 года о римском императоре.
 Аэропорт Ниш — Константин Великий — аэропорт города Ниш в Сербии.